Германская оккупация Харькова (1918).
 Немецкая оккупация Харькова (1941-1943).